

Astronomia
 7240 Hasebe – asteroide della fascia principale

Persone
 Makoto Hasebe – calciatore giapponese
 Shigetoshi Hasebe – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Yasuharu Hasebe – regista e sceneggiatore giapponese